Contea di Pontotoc o Pontotoc County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Pontotoc (Mississippi)
 Contea di Pontotoc (Oklahoma)